Două localități din județul Buzău, România poartă numele de Trestioara:
Trestioara, o localitate din comuna Chiliile
Trestioara, o localitate din comuna Mânzălești